Fekete László (1889–1946) operatőr
 Fekete László (1936) kertészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök
 Fekete László (1949) gyeplabdázó
 Fekete László (1950–1994) a DVTK olimpiai válogatott labdarúgója
 Fekete László (1950) agrármérnök
 Fekete László (1952) agrometeorológus, tanár
 Fekete László (1952) súlyemelő, edző
 Fekete László (1954–2014) az Újpesti Dózsa válogatott labdarúgója
 Fekete László (1958) kézilabdázó, erősportoló
 Fekete László (?–2000) bűnöző, a „miskolci Bonnie és Clyde” férfi tagja
 Fekete László a Dohány utcai zsinagóga főkántora (1988-tól)
 Fekete László grafikus
 Fekete László hajdúszoboszlói polgármester, a vörös terror áldozata